Lóvua Leste, também chamada de Lóvua do Zambeze, é uma vila e comuna angolana que se localiza na província de Moxico, pertencente ao município do Alto Zambeze.

Ver também  
Comunas de Angola
Municípios de Angola

Comunas do município de Alto Zambeze
Vilas de Angola